Ио́сиф Ива́нович Верт (; род. 4 октября 1952, Караганда, Казахская ССР) — католический епископ, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске.

Биография 
Родился 4 октября 1952 года в Караганде в семье российских немцев-католиков, высланных в Казахстан.

В 1972—1974 годах служил в Советской армии в войсках ПВО.

15 августа 1975 года поступил в подпольный новициат ордена иезуитов в Литве и через два года стал монахом этого ордена.

В 1979 году поступил в Каунасскую духовную семинарию.

27 мая 1984 года был рукоположен во священника в Каунасском кафедральном соборе. Прослужив год в Литве, был направлен в Актюбинск (Казахстан), а с 1987 года — в городе Маркс в Поволжье, куда вернулась часть ранее сосланных немцев.

В 1991 году был назначен апостольским администратором для католиков азиатской части России и рукоположён в сан епископа. Титулярный епископ Бульны (1991—2002).

В 1998 году, после разделения администратуры на две части, стал возглавлять католиков Западной Сибири.

В 2002 году — после учреждения Ватиканом католических епархий в России — возглавил Преображенскую епархию с центром в Новосибирске.

В декабре 2004 года назначен ординарием для российских католиков византийского обряда — то есть для христиан, которые используют в литургической практике тот же византийский обряд, что и Русская православная церковь, но состоят в общении со Святым Престолом, а также верующих, выходцев с Украины, практикующих обряд Украинской грекокатолической церкви.

В январе 2005 года назначен председателем Конференции католических епископов России (ККЕР). В марте 2008 года переизбран на второй срок. В январе 2011 года уступил пост председателя ККЕР архиепископу Паоло Пецци.

С февраля 2014 года — член Конгрегации по делам восточных церквей.

Награды 

 Командор ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2005 год).
 Медаль «За вклад в развитие Новосибирской области» (27 сентября 2013).

См. также 
 Российская грекокатолическая церковь

Примечания

Ссылки 
 Верт Иосиф Иоганнович на сайте «Виртуальный музей Гулага»
 Епископ Иосиф Верт: Церковь послала меня к реальной грекокатолической пастве, а не к виртуальной
 Епископ Иосиф Верт опроверг слухи о том, что он может стать Папой Римским
 Герб Его Преосвященства епископа Иосифа Верта
 Копии исходных публикаций для материала: Избран новый председатель Конференции католических епископов России
 Епископ Иосиф Верт (сайт Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске)
 Епископ Иосиф Верт: Я счастлив, что родился в семье российских немцев (автобиография на сайте Сибирской католической газеты)
 Католики византийского обряда в России
 Bishop Joseph Werth, S.J.
 [chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=Vert&id=2872 Верт Иосиф] // Энциклопедия Челябинской области

Католические епископы России
Иезуиты России
Персоналии:Новосибирск
Епископы Российской грекокатолической церкви
Выпускники Каунасской семинарии
Российские католики